Дунум се може односити на неколико значења. Може бити

 Дунум или дулум, мера површине  
 Дунум (Њемачка), град у Њемачкој